Dit is een lijst van planetoïden 118501-118600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 118501 - || 2000 DO67 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118502 - || 2000 DV70 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118503 - || 2000 DA71 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118504 - || 2000 DS72 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118505 - || 2000 DL76 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118506 - || 2000 DX80 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118507 - || 2000 DV81 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118508 - || 2000 DW81 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118509 - || 2000 DA85 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118510 - || 2000 DC90 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118511 - || 2000 DR93 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118512 - || 2000 DR94 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118513 - || 2000 DD97 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118514 - || 2000 DJ104 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118515 - || 2000 DF105 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118516 - || 2000 DP105 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118517 - || 2000 DM106 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118518 - || 2000 DO116 || 26 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 118519 - || 2000 EY10 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118520 - || 2000 EU11 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118521 - || 2000 EO14 || 5 maart 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 118522 - || 2000 EA16 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118523 - || 2000 EW22 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118524 - || 2000 EE24 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118525 - || 2000 ED30 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118526 - || 2000 EP30 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118527 - || 2000 EY33 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118528 - || 2000 EY39 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118529 - || 2000 EQ41 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118530 - || 2000 EW48 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118531 - || 2000 EH60 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118532 - || 2000 EJ61 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118533 - || 2000 EB69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118534 - || 2000 ES69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118535 - || 2000 EE70 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118536 - || 2000 EJ79 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118537 - || 2000 EQ80 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118538 - || 2000 ER86 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118539 - || 2000 EE87 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118540 - || 2000 ES90 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118541 - || 2000 EC96 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118542 - || 2000 EL113 || 9 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118543 - || 2000 EX120 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118544 - || 2000 EG121 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118545 - || 2000 EC124 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118546 - || 2000 ET132 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118547 - || 2000 EJ133 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118548 - || 2000 EV139 || 12 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 118549 - || 2000 EG155 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118550 - || 2000 EC156 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118551 - || 2000 EX157 || 12 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118552 - || 2000 EZ164 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118553 - || 2000 EB171 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (118554) Reedtimmer || 2000 EM175 || 2 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 118555 - || 2000 FH4 || 27 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118556 - || 2000 FN17 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118557 - || 2000 FU28 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118558 - || 2000 FF30 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118559 - || 2000 FT37 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118560 - || 2000 FW44 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118561 - || 2000 FY44 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118562 - || 2000 FC47 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118563 - || 2000 FJ47 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118564 - || 2000 FO47 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118565 - || 2000 FZ54 || 30 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118566 - || 2000 FL58 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118567 - || 2000 FQ59 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118568 - || 2000 GD || 1 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118569 - || 2000 GF1 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118570 - || 2000 GP1 || 4 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 118571 - || 2000 GB5 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118572 - || 2000 GR12 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118573 - || 2000 GY12 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118574 - || 2000 GL18 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118575 - || 2000 GL23 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118576 - || 2000 GK27 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118577 - || 2000 GM31 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118578 - || 2000 GL40 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118579 - || 2000 GX44 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118580 - || 2000 GA46 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118581 - || 2000 GO50 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118582 - || 2000 GG52 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118583 - || 2000 GU54 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118584 - || 2000 GE58 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118585 - || 2000 GR60 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118586 - || 2000 GK65 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118587 - || 2000 GM68 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118588 - || 2000 GL69 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118589 - || 2000 GA71 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118590 - || 2000 GR72 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118591 - || 2000 GD76 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118592 - || 2000 GF76 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118593 - || 2000 GQ76 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118594 - || 2000 GZ89 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118595 - || 2000 GZ91 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118596 - || 2000 GD93 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118597 - || 2000 GE97 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118598 - || 2000 GK101 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118599 - || 2000 GZ103 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118600 - || 2000 GD106 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten